Krzczonów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Krzczonów (Drzewica), Dorf im Powiat Opoczyński der Wojewodschaft Łódź; siehe Drzewica
 Krzczonów (Powiat Lubelski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubelski der Wojewodschaft Lublin
 Krzczonów (Świdnica) (dt. Weiß Kirschdorf), Dorf im Powiat Świdnicki der Wojewodschaft Niederschlesien; siehe Świdnica (Landgemeinde)